

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krea“ beginnt.

Krea 



Krean 
 Kreanga, Kalinikos (* 1972), griechischer Tischtennisspieler

Kreay 
 Kreayshawn (* 1989), US-amerikanische Rapperin